Поликсена — многозначное понятие: 

 Поликсена — персонаж древнегреческой мифологии.
 Поликсена — бабочка из семейства Парусники.
 (595) Поликсена — астероид, открытый в 1906 году.
 Поликсена Гессен-Рейнфельс-Ротенбургская (1706—1735) — сардинская королева.

См. также 
 Поликсен